Unter dem Namen Bartolomeo Fonzio sind folgende Personen bekannt:

 Bartolomeo della Fonte (1446–1513), Franziskaner und Märtyrer
 Bartolomeo Fonzi (1502–1562), Humanist und Dichter